Павловце могу бити:

 Павловце (Римавска Собота), насељено место у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Павловце (Вранов на Топлој), насељено место у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република

Види још 
 Павловци